Плотникова — деревня в Юргамышском районе Курганской области. Входит в состав Кислянского сельсовета.

География 
Расположена у реки Миасс в 37 км к северо-западу от Юргамыша и в 80 км от города Курган.

Население

Примечания 

Населённые пункты Юргамышского района